Burg Bramsche steht für Burgen in Niedersachsen:
 Burg Bramsche (Lingen) im Landkreis Emsland
 Wasserburg Alt Barenaue im Landkreis Osnabrück